Мехиаель — библейский персонаж, упоминаемый в Книге Бытия Ветхого Завета, правнук Каина, внук Еноха, сын Ирада, отец Мафусала.

Варианты написания имени 
Помимо написания Мехиаель встречаются написания:
 Мехиаэль;
 Мехияэль;
 Малелеил;
 Мехуиэл.

Примечания

Литература 
 
 

Библейские персонажи